Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1991 годапрошёл с 18 по 20 января в Сараево (Югославия).

Итоговое положение

Среди мужчин

Среди женщин 

1991
Январь 1991 года
Спорт в Югославии в 1991 году
конькобежный
Международные спортивные соревнования в Сараеве
Конькобежный спорт в Югославии
1991 год в конькобежном спорте